Didelphini – plemię ssaków z podrodziny dydelfów (Didelphinae) w obrębie rodziny dydelfowatych (Didelphidae).

Występowanie 
Plemię obejmuje gatunki występujące w Ameryce.

Systematyka 
Do plemienia należą następujące występujące współcześnie rodzaje:
 Chironectes  – japok – jedynym przedstawicielem jest Chironectes minimus  – japok wodny
 Lutreolina  – wydrówka
 Didelphis  – dydelf
 Philander  – opos

oraz rodzaje wymarłe:
 Hyperdidelphys 
 Thylophorops

Uwagi

Przypisy 

Dydelfowate